Amerikai Egyesült Államok
Wabasso (Florida)
Wabasso (Minnesota)